Stříbrná studánka má více významů:

 Stříbrná studánka (Bohdalov) – studánka u Bohdalovského rybníka mezi obcemi Bohdalov a Chroustov
 Stříbrná studánka (Karlovy Vary) – studánka v Karlových Varech, místní části Drahovice
 Stříbrná studánka (Křemešník) – studánka pod Křemešníkem
 Stříbrná studánka (Milštejn) – studánka nedaleko hradu Milštejn, jedna ze zdrojnic blízkého zaniklého rybníka
 Stříbrná studánka (Naděje) – studánka na Českolipsku mezi obcemi Naděje a Rousínov
 Stříbrná studánka (Otín) – studánka nedaleko obce Otín na Vysočině
 Stříbrná studánka (údolí Moklického potoka) – studánka v údolí Moklického potoka v Brdech
 Stříbrná studánka (Žďárské vrchy) – jeden z možných pramenů Svratky

Hydronyma podle barev